Haydn pode se referir a:

 Joseph Haydn - célebre compositor austríaco do período clássico.
 Michael Haydn - irmão mais novo de Joseph Haydn, igualmente compositor.
 3941 Haydn - um asteróide.

Desambiguação